Lluís Felip I de França, (París, 1773 - Claremont, Anglaterra, 1850), duc titular d'Orleans i rei de França (1830-1848)
 Lluís Felip d'Orleans (IV duc d'Orleans), (Versalles, 1725 - Sainte-Assise, 1785), príncep de sang de França dels Orleans i duc d'Orleans